Un annex és alguna cosa que està unida o que és pròpia d'una altra cosa, però també pot referir-se a:
 els annexos, o apèndixs d'obres literàries, científiques, o lleis i normes, que amplien la informació sobre aquesta,
 una línia telefònica que està unida, o pertany a una central telefònica (regionalisme peruà),
 als òrgans i estructures de l'aparell reproductor femení, que envolten i són contigües a l'úter